La Universitat Estatal de Bielorússia (bielorús: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, pronunciació en bielorús: [bʲɛlaruskʲi d͡zʲarʒawnɨ wnʲivʲɛrsʲitɛt]; rus: Белорусский государственный университет; establerta a Minsk (Bielorússia), es va fundar el 30 d'octubre de 1921. La universitat és un centre d'ensenyament superior de la República de Bielorússia.

Rectors 
 Uladzimier Picheta (1921–1929)
 Jazep Karanieuski (1929–1931)
 Ivan Jermakou (1931–1934)
 Ananiy Dziakau (1934–1935)
 Mikalai Bladyka (1937)
 Uladzimier Babraunicki (1938)
 Parfion Savitski (1938–1944)
 Uladzimier Tamashevich (1946–1949)
 Ivan Chymburh (1949–1952)
 Kanstantsin Lukashou (1952–1957)
 Anton Sieuchanka (1957–1972)
 Usievalad Sikorski (1972–1978)
 Uladzimier Biely (1978–1983)
 Leanid Kisieleuski (1983–1989)
 Fiodar Kapucki (1990–1995)
 Alyaksandr Kazulin (1996–2003)
 Vasili Strazhau (2003–2008)
 Sergey V. Ablameyko (2008-2017)
 Andrei Karol (from 2017)

Alumnes destacats 
 Hienadz Buraukin, diplomàtic i poeta
 Myechyslaw Hryb, polític
 Anatol Hrytskievich, historiador
 Natalia Petkevich, polític
 Paval Sieviaryniets, polític
 Polina Rabtseva, artista
 Iryna Khalip, periodista
 Sunday Adelaja, periodista i pastor

Referències

Enllaços externs 

 Pàgina web oficial

Estatal de Bielorussia
Entitats de Bielorússia
Minsk
Receptors de l'Orde de la Bandera Roja del Treball